

Patronyme 
McMullen est un patronyme porté notamment par :

 Adam McMullen (1872-1959), homme politique républicain américain ;
 Curtis T. McMullen (né en 1958), professeur de mathématiques à l'université Harvard ;
 Edward McMullen (né en 1964), homme d'affaires et diplomate américain ;
 Ken McMullen (né en 1948), réalisateur britannique
 Sean McMullen (né en 1948), auteur australien de science-fiction.

Pseudonyme 
 Mary McMullen (1920-1986), écrivaine américaine de roman policier.

Toponyme

McMullen, municipalité d'Alabama.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais